«Almas del Silencio» () — седьмой студийный альбом пуэрто-риканского поп-певца Рики Мартина, выпущенный в мае 2003 года. Альбом записан на испанском языке, впервые за 5 лет после выпуска альбома «Vuelve» в 1998. Альбом был распродан  тиражом 1 млн копий по всему миру.

Продажи 
«Almas del Silencio» дебютировал на первой позиции в американском Top Latin Albums и оставался там шесть недель. В Billboard 200 он достиг двенадцатой строки и 4 раза получил платиновый статус. В США в первую неделю было продано 65,000 копий альбома,  а всего - 261 тыс . Альбом попал в топ-10 продаваемых альбомов в Испании, Швейцарии, Италии, Португалии, Норвегии и Финляндии, также получил платиновый статус в Испании и Аргентине, золотой в Мексике и Швейцарии.

Три песни из «Almas del Silencio» занимали первое место в чарте Hot Latin Songs: «Tal Vez» (11 недель), «Jaleo» и «Y Todo Queda en Nada». Песня «Аsignatura Pendiente» достигла лишь пятой строчки в этом чарте. «Jaleo» был выпущен первым международным синглом, который достиг первой строки в Испании. Второй международный сингл «Juramento» достиг одиннадцатой строки в испанских чартах.

Награды 
«Almas del Silencio» был номинирован на Latin Grammy Awards 2004 в категории «Лучшее поп-исполнение», но проиграл альбому Алехандро Санса «No Es Lo Mismo». Однако альбом выиграл другие награды: Latin Billboard Music Awards 2004 в номинации «Мужской латиноамериканский альбом года» и American Music Award 2003 в категории «Лучший латиноамериканский артист».

Список композиций

Чарты

Чарты

Годовые чарты

Десятилетние чарты

Продажи и сертификации

Процесс и успех в чарте

Примечания 

Альбомы Рики Мартина
Испаноязычные альбомы Рики Мартина